Маламбо () — город и муниципалитет в Колумбии в составе департамента Атлантико.

Географическое положение 

Город расположен в департаменте Атлантико на правом берегу реки Магдалена, в 13 км от столицы департамента Барранкильи. Абсолютная высота — 10 метров над уровнем моря.
Площадь муниципалитета составляет 108 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 115 276 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 49,6 % от населения города, женщины — соответственно 50,4 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 83,8 % от населения города; негры — 12,6 %; индейцы — 3,6 %..
Уровень грамотности среди населения старше 5 лет составлял 90,5 %.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Атлантико